Цифровое изображение — двумерное изображение, представленное в цифровом виде. В зависимости от способа описания, изображение может быть растровым или векторным.

Растровые изображения 

Растровые изображения представляются как прямоугольный двумерный массив чисел, при этом каждое число соответствует одному элементу изображения или пикселю. Эти массивы часто передаются и хранятся в сжатом виде.

Растровые изображения получаются с помощью различных устройств, таких как цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры, сканеры и т. д., либо синтезируются искусственно средствами машинной графики.

Векторные изображения 

Векторные изображения получаются путём математического описания элементарных геометрических объектов, обычно называемых примитивами, таких как точки, линии, сплайны, кривые Безье, круги и окружности, многоугольники.

См. также 
 Компьютерная графика
 Цифровая фотография
 Редактирование изображений
 Обработка изображений
 Bitmap
 Фрактал
 Трёхмерная графика

Примечания 

Компьютерная графика
Цифровая обработка изображений
Компьютерные технологии